Името Нюпорт (Newport, букв. „ново пристанище“) споделят няколко града и други географски обекти:

 Градове в Уелс:
 Нюпорт, Уелс
 Нюпорт, Югозападен Уелс

 Градове в САЩ:
 Нюпорт (Вашингтон)
 Нюпорт (Калифорния)
 Нюпорт (Орегон)
 Нюпорт (Род Айлънд)

 Нюпорт (Белгия), град в Белгия
 Нюпорт (Уайт), град на остров Уайт, Англия

Вижте също 
 Нюпорт Бийч
 Нюпорт Нюз